Legende:

Am 1. April 1997 wurde im deutschen Hockey die 3-Punkte-Regel eingeführt,  die in dieser Saison erstmals auch für die Halle zur Anwendung kam: ein Sieg zählte nunmehr 3 Punkte (statt bisher 2), ein Unentschieden wie nach wie vor 1 Punkt.

Hauptrunde

Endrunde 
Endrunde um die Deutsche Hallenhockeymeisterschaft 1998 in Hamburg

Aufstieg 
Aufsteiger waren die vier Regionalliga-Meister: DHC Hannover (Nord) und Rot-Weiss Köln (West) stiegen in die Gruppe Nord auf, die Zehlendorfer Wespen (Ost) und der HC Heidelberg (Süd) in die Gruppe Süd.

Quellen 

Hallenhockey-Bundesliga (Damen)
Hockey 1997
Hockey 1998